Nicerat (Niceratus, Nikératos ), pare del general atenenc Nícies.
 Nicerat d'Atenes, fill del general atenenc Nícies 
 Nicerat (poeta), poeta grec
 Nicerat (escriptor), escriptor grec 
 Nicerat (escultor), escultor grec